Карино — название населённых пунктов в России:

 Карино — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Карино — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Карино — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Карино — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Карино — село в Слободском районе Кировской области.
 Карино — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Карино — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Карино — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.